18P kan syfta på:

 Perrine-Mrkos komet - var en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-53 - en rysk Progress farkost.